Paul Goalabre (ur. 26 września 1991) – francuski biegacz narciarski, srebrny medalista mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Paul Goalabre pojawił się 5 stycznia 2008 roku w zawodach juniorskich w Oberstdorfie, gdzie był dwunasty w biegu łączonym na 15 km. W lutym 2009 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Praz de Lys – Sommand, gdzie zajął 33. miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną oraz jedenaste w sztafecie. Najlepsze wyniki w tej kategorii wiekowej osiągnął podczas rozgrywanych dwa lata później mistrzostw świata juniorów w Otepää, gdzie był piąty w sztafecie i dziewiąty w biegu na 10 km stylem dowolnym. Trzykrotnie startował na mistrzostwach świata młodzieżowców, najlepszy wynik osiągając podczas MŚ U-23 w Val di Fiemme w 2014 roku, gdzie zdobył srebrny medal w sprincie stylem dowolnym, przegrywając tylko z Rosjaninem Siergiejem Ustiugowem.

W Pucharze Świata zadebiutował 29 grudnia 2012 roku w Oberhofie, zajmując 60. miejsce w biegu na 4 km techniką dowolną. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył dwa dni później, 1 stycznia 2013 roku w Val Müstair, gdzie zajął 28. miejsce w sprincie stylem dowolnym. W klasyfikacji generalnej sezonu 2012/2013 zajął ostatecznie 161. pozycję.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach 
Jak dotąd Goalabre nie stał na podium zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Francuscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1991